Het Eredivisie-seizoen 2013/14 was het 58e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 125e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. SC Cambuur werd in het seizoen 2012/13 kampioen van de Eerste divisie en nam de plaats in van het rechtstreeks gedegradeerde Willem II. Go Ahead Eagles promoveerde via de nacompetitie en nam de plaats in van VVV-Venlo.

De eerste speelronde van het seizoen 2013/14 vond plaats op 2, 3 en 4 augustus 2013. Ajax werd voor het vierde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede club die dit lukte, na PSV.

Teams

Trainerswijzigingen

Standen

Officiële eindstand

Stand na 34 wedstrijden

Legenda

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Wedstrijddata

Programma/Uitslagen

Play-offs

Toeschouwers

Positieverloop per club

Statistieken

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers

Assists

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Topscorer per club

Kaarten

Gele en rode kaarten 

 en  /

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters)

Uitwerking van de rode kaarten (spelers)

Twee gele kaarten 
De volgende spelers hebben in één wedstrijd twee keer geel gekregen en zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
|-
|align=center| 2
|align=left| Stefan de Vrij
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 2
|align=center| 66e
|align=center| 1 - 4
|align=center| Richard Liesveld
|-
|align=center| 4
|align=left| Timo Letschert
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 3 - 2
|align=center| 70e
|align=center| 3 - 3
|align=center| Jeroen Sanders
|-
|align=center| 5
|align=left| Dion Malone
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 0
|align=center| 71e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Jochem Kamphuis
|-
|align=center| 6
|align=left| Tjaronn Chery
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 3 - 2
|align=center| 78e
|align=center| 4 - 2
|align=center| Danny Makkelie
|-
|align=center| 8
|align=left| Yoshiaki Takagi
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 3 - 3
|align=center| 87e
|align=center| 3 - 3
|align=center| Danny Makkelie
|-
|align=center| 9
|align=left| Sander Duits
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 1
|align=center| 85e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Ed Janssen
|-
|align=center| 10
|align=left| Christoph Hemlein
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 0 - 1
|align=center| 32e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Eric Braamhaar
|-
|align=center| 10
|align=left| Frank van Mosselveld
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 1 - 2
|align=center| 90+1e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Serdar Gözübüyük
|-
|align=center| 11
|align=left| Memphis Depay
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 1 - 1
|align=center| 72e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Richard Liesveld
|-
|algin=center| 12
|align=left| Kenny van Hoevelen
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| NAC Breda
|align=center| 3 - 0
|align=center| 76e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Kevin Blom
|-
|align=center| 12
|align=left| Fred Benson
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 1
|align=center| 85e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Pieter Vink
|-
|align=center| 13
|align=left| Ard van Peppen
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 1 - 3
|align=center| 48e
|align=center| 1 - 4
|align=center| Eric Braamhaar
|-
|align=center| 13
|align=left| Ingo van Weert
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 5 - 2
|align=center| 90e
|align=center| 5 - 2
|align=center| Tom van Sichem
|-
|align=center| 14
|align=left| Bart Biemans
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 2 - 2
|align=center| 90+1e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|-
|align=center| 15
|align=left| Jeffrey Bruma
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 2 - 1
|align=center| 57e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|-
|align=center| 16
|align=left| Ryan Koolwijk
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 0
|align=center| 67e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Jeroen Sanders
|-
|align=center| 16
|align=left| Damiano Schet
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| SC Cambuur
|align=center| 2 - 2
|align=center| 83e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Eric Braamhaar
|-
|align=center| 17
|align=left| Steve de Ridder
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 4
|align=center| 69e
|align=center| 1 - 5
|align=center| Pol van Boekel
|-
|align=center| 17
|align=left| Dave Bulthuis
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 4
|align=center| 90e
|align=center| 1 - 5
|align=center| Pol van Boekel
|-
|align=center| 17
|align=left| Marcel Ritzmaier
|align=left| SC Cambuur
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 1
|align=center| 90+1e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Pieter Vink
|-
|align=center| 22
|align=left| Tobias Haitz
|align=left| N.E.C.
|align=center| Thuis
|align=center| NAC Breda
|align=center| 1 - 1
|align=center| 77e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Ed Janssen
|-
|align=center| 31
|align=left| Marcel Ritzmaier
|align=left| SC Cambuur
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 1 - 1
|align=center| 86e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|-
|align=center| 31
|align=left| Rens van Eijden
|align=left| N.E.C.
|align=center| Thuis
|align=center| SC Cambuur
|align=center| 1 - 1
|align=center| 89e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|-
|align=center| 31
|align=left| Steve de Ridder
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 0 - 0
|align=center| 24e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Bas Nijhuis
|-

|align=center| 31
|align=left| Guy Ramos
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 2 - 2
|align=center| 80e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Eric Braamhaar
|}

Rode kaart 
De volgende spelers zijn door de scheidsrechter direct van het veld gezonden en worden automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd. Indien dat ze de straffen van de aanklager betaald voetbal en de tuchtcommissie niet accepteren.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 1
|align=left| Mitchell Dijks
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 3 - 1
|align=center| 71e
|align=center| 4 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Grove tackle op Steven Berghuis van AZ.
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 2
|align=left| Jordy van Deelen
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 1
|align=center| 57e
|align=center| 1 - 4
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Onderuit halen van Shadrach Eghan van FC Twente in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 2
|align=left| Ricardo van Rhijn
|align=left| Ajax
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 2
|align=center| 65e
|align=center| 3 - 2
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Vasthouden van Nick Viergever van AZ in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 4
|align=left| Krisztián Adorján
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 3 - 2
|align=center| 68e
|align=center| 3 - 3
|align=center| Jeroen Sanders
|align=center| Slaande beweging naar Sjoerd Overgoor van Go Ahead Eagles.
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 5
|align=left| Henk Dijkhuizen
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 3 - 0
|align=center| 82e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Onderuit halen van Ruben Schaken van Feyenoord.
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 6
|align=left| Timo Letschert
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 11e
|align=center| 4 - 2
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Grove tackle op Luciano Slagveer van sc Heerenveen.
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaarNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 6
|align=left| Mitchell Dijks
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 31e
|align=center| 4 - 2
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Onderuit halen van Giliano Wijnaldum van FC Groningen in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 6
|align=left| Frank Demouge
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| NAC Breda
|align=center| 1 - 3
|align=center| 71e
|align=center| 1 - 5
|align=center| Jeroen Sanders
|align=center| Een trappende beweging naar Mats Seuntjens van NAC Breda.
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 7
|align=left| Jonas Ivens
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 37e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Grove tackle op Género Zeefuik van FC Groningen.
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 7
|align=left| Martijn van der Laan
|align=left| SC Cambuur
|align=center| Uit
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 0 - 0
|align=center| 43e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Grove tackle op Xander Houtkoop van Go Ahead Eagles.
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 8
|align=left| Johan Kappelhof
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 2 - 0
|align=center| 44e
|align=center| 5 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Onderuit halen en/of het duwen van Shadrach Eghan van FC Twente in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 9
|align=left| Roly Bonevacia
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 0 - 0
|align=center| 23e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van Darryl Lachman van PEC Zwolle.
|align=center| 1Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 1
|-
|align=center| 9
|align=left| Frank Demouge
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 0 - 0
|align=center| 86e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Een slaande beweging (elleboogstoot) naar Joost Broerse van PEC Zwolle.
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=center| 11
|align=left| Graziano Pellè
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 2
|align=center| 89e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het geven (of een poging) van een kopstoot aan Mike te Wierik van Heracles Almelo.
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 14
|align=left| Nick Viergever
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 0 - 0
|align=center| 12e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het vasthouden van de doorgebroken speler Guus Hupperts van Roda JC buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 14
|align=left| Joey van den Berg
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 15e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Het geven van een stevige tackle aan Adam Maher van PSV.
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 14
|align=left| Nemanja Gudelj
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 0 - 0
|align=center| 19e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het te stevig inkomen (met gestrekt been) richting Anouar Kali van Roda JC.
|align=center| 3
|-
|align=center| 14
|align=left| Deniz Türüç
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Thuis
|align=center| Vitesse
|align=center| 0 - 0
|align=center| 35e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Het duwen van Mike Havenaar van Vitesse in het strafschopgebied.
|align=center| 1Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 1
|-
|align=center| 14
|align=left| Mark van der Maarel
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 3 - 0
|align=center| 75e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Grove tackle op Roland Alberg van ADO Den Haag.
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 16
|align=left| Joey Suk
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 4 - 0
|align=center| 88e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Grove tackle op Viktor Fischer van Ajax.
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaarNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 18
|align=left| Gino Coutinho
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 31e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Onderuit halen van Memphis Depay van PSV in het strafschopgebied.
|align=center| 1Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 1
|-
|align=center| 19
|align=left| Jeroen Veldmate
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 2 - 0
|align=center| 56e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het vasthouden van de doorgebroken speler Youness Mokhtar van FC Twente buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 19
|align=left| Hans Hateboer
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| RKC Waalwijk
|align=center| 0 - 1
|align=center| 69e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Grove tackle op Rémy Amieux van RKC Waalwijk.
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaarNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 22
|align=left| Adam Sarota
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 1 - 0
|align=center| 58e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Jeroen Sanders
|align=center| Onderuit halen van Guyon Fernandez van PEC Zwolle.
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 23
|align=left| Maikel Kieftenbeld
|align=left| FC Groningen
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 2
|align=center| 38e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Hands waardoor een duidelijke scoringskans werd ontnomen.
|align=center| 1
|-
|align=center| 23
|align=left| Kenny Otigba
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 3
|align=center| 72e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Onderuit halen van de doorgebroken speler Michael de Leeuw van FC Groningen buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 31
|align=left| Ryan Koolwijk
|align=left| N.E.C.
|align=center| Thuis
|align=center| SC Cambuur
|align=center| 1 - 1
|align=center| 84e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Kopstoot geven aan Paco van Moorsel van SC Cambuur.
|align=center| 3
|-
|align=center| 31
|align=left| Jarchinio Antonia
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 2
|align=center| 88e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Slaande beweging naar Mike te Wierik van Heracles Almelo maken.
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijk 
|-
|align=center| 33
|align=left| Maikel Kieftenbeld
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 1 - 2
|align=center| 70e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Met gestrekt been inkomen op Anouar Kali van Roda JC.
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijk
|}

Uitwerking van de rode kaarten of het wegsturen van stafleden 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Week
!align=left width=120|Naam(Functie)
!align=left width=100|Club
!align=center width=40|Thuis/Uit
!align=center width=100|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=100|Scheidsrechter
!align=center width=480|Reden
!align=center width=175|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 2
|align=left| Jan Rauws (clubarts)
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 1 - 2
|align=center| 85e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Ed Janssen
|align=center| In gebaar te kennen het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter. Hij bood de scheidsrechter een stoel aan omdat de wedstrijd erg lang stil lag vanwege onduidelijkheid over een spelerswissel.
|align=center| 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 12
|align=left| Marco van Basten (hoofdcoach)
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 2 - 0
|align=center| 55e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Het schuldig maken aan het te kennen geven niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter en/of het verlaten van de instructiezone zonder toestemming van de scheidsrechter.
|align=center| 1
|-
|align=center| 18
|align=left| Henk Fräser (assistent-trainer)
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 2 - 0
|align=center| 45+2e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Het bij herhaling gebruiken van grove en/of beledigende taal jegens de scheidsrechter.
|align=center| 2Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 2 waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 18
|align=left| Joop Hiele (keeperstrainer)
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 2 - 0
|align=center| 45+2e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Het overtreden van de Gedragscode Officials Betaald Voetbal (Hoofdstuk IV sub g) vanwege het op verbale wijze in diskrediet brengen van de arbitrage, in de rust naar aanleiding van de wedstrijd.
|align=center| 1
|-
|align=center| 30
|align=left| Martin Haar (assistent-trainer)
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| SC Cambuur
|align=center| 0 - 0
|align=center| 
|align=center| 0 - 0
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Aanmerkingen op wedstrijdleiding.
|align=center| 1
|}

Uitwerking van rode kaarten uit andere competities (spelers) 
De hierdoor opgelopen schorsing is ook geldig in de Eredivisie 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=75|Speelronde
!align=left width=110|Speler
!align=left width=100|Club
!align=center width=40|Thuis / Uit
!align=center width=100|Tegenstander
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=120|Scheidsrechter
!align=center width=440|Overtreding
!align=center width=175|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| Jupiler League speelronde 7
|align=left| Mathias 'Zanka' Jørgensen
|align=left| Jong PSV
|align=center| Uit
|align=center| Willem II
|align=center| 90+3e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Jeroen Manschot
|align=center| Slaande beweging.
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 2e ronde KNVB beker
|align=left| Henk Dijkhuizen
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| Rijnsburgse Boys
|align=center| 37e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Martin van den Kerkhof
|align=center| Tackle.
|align=center| 2
|-
|align=center| 2e ronde KNVB beker
|align=left| Joeri Schroyen
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Uit
|align=center| DVS '33
|align=center|  39e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Karel van den Heuvel
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler.
|align=center| 1
|-
|align=center| Beloftencompetitie Poule B speelronde 8
|align=left| Frank van Mosselveld
|align=left| Jong RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| Jong Willem II
|align=center| 79e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Bram van Dongen
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler.
|align=center| 1
|-
|align=center| Jupiler League speelronde 18
|align=left| Eyong Enoh
|align=left| Jong Ajax
|align=center| Uit
|align=center| FC Den Bosch
|align=center| 66e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Edwin Boot
|align=center| Tackle.
|align=center| 3
|-
|align=center| 1/4 finales KNVB beker
|align=left| Krisztián Németh
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 57e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center|  Het schuldig maken aan het protesteren, gepaarde gaande met handtastelijk optreden, namelijk het opzettelijk met het bovenlichaam tegen de scheidsrechter aanlopen/duwen, althans handelingen van soortgelijke strekking. Daarnaast wordt aan hem ten laste gelegd het gebruik van grove en/of beledigende taal tegenover de scheidsrechter, namelijk ‘lul’, ‘klootzak’, dan wel woorden van gelijke strekking.
|align=center| 5
|}

Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 9
|align=left| Erwin Koeman (hoofdcoach)
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 2 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Het overtreden van de Gedragscode Officials Betaald Voetbal en op verbale wijze in het diskrediet brengen van de arbitrage en de daarbij gebruikte bewoording.
|align=center| € 1.000 en 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaarNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 1
|-
|align=center| 15
|align=left| Michiel Kramer
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 0 - 4
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het geven van een stoot met de onderarm (elleboogstoot) tegen het hoofd/gezicht van Jasper Cillessen van Ajax.
|align=center| 4Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 4Commissie van beroep: 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 16
|align=left| Mike Havenaar
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 2 - 6
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het schuldig maken van het trappen dan wel ernstig gemeen spel tegen Stijn Schaars van PSV.
|align=center| 4Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 4Commissie van beroep: 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 21
|align=left| Bruno Martins Indi
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 1
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Het schuldig maken van ernstig gemeen spel jegens Renato Ibarra van Vitesse, bestaande uit het opzettelijk staan op de rechterarm/trappen tegen de rechterarm en/of vervolgens het opzettelijk staan op het bovenlichaam.
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 25
|align=left| Graziano Pellè
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 2 - 2
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Het schaden van de belangen van het betaald voetbal, door na afloop van de wedstrijd tegen een dug-out en spullen in de catacomben te trappen.
|align=center| € 5.000 en 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=center| 26
|align=left| Graziano Pellè
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 2
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Het geven van een stoot met de onderarm (elleboogstoot) tegen het hoofd/gezicht van Joël Veltman van Ajax.
|align=center| 4 duels onvoorwaardelijk
|}

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2013/14